Михаи́л Фёдорович Жук (1919—1989) — советский строитель, передовик производства, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 24 октября 1919 года в селе Березец на Львовской земле, только что отошедшей к Польше от Западной Украины (ныне  Львовской области Украины). В 15 лет начал работать в местном колхозе. В 20-летнем возрасте, когда Львовщина перешла к Советскому Союзу, перебрался в Баку, где работал землекопом, а затем поступил на курсы монтажников.

5 марта 1940 года Михаил Жук был принят в контору «Азнефтегазстрой» слесарем третьего разряда. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в эвакуации заводов Грозного, Туапсе, вводе в строй заводов в Уфе, Гурьеве, Красноводске, Куйбышеве, Бугуруслане, Ишимбае.

После войны М. Ф. Жук участвовал в строительстве Орского нефтезавода в Оренбургской области, за что в 1948 году был награждён своим первым орденом — «Знаком Почёта», нефтекомплекса в городе Черниковске. Стал бригадиром монтажников. С 1948 по 1955 год работал в Уфе.

В марте 1955 года М. Ф. Жук переехал на строительство Омского нефтекомбината. Работал в Омском монтажном управлении № 1 треста «Сибнефтехиммонтаж». По настоянию первого директора Омского нефтезавода А. М. Малунцева остался на стройке, и семья переселилась в Омск.

Трудовые достижения М. Ф. Жука были отмечены в эти годы орденами Трудового Красного Знамени (1956), Ленина (1966) и почётным званием «Заслуженный строитель РСФСР» (1966).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 года Михаилу Фёдоровичу Жуку было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1979 году по состоянию здоровья покинул монтажную площадку, став мастером-наставником ГПТУ № 46 — базовом училище треста «Сибнефтехиммонтаж».

Умер 27 апреля 1989 года на 70-м году жизни. Похоронен на Старо-Северном кладбище (Омск, улица Орджоникидзе, 289). Могила заслуженного строителя М. Ф. Жука была признана 17 октября 1994 года памятником производственной и трудовой деятельности и техники. В музее ГПТУ № 46 выставлена экспозиция, посвящённая Михаилу Фёдоровичу.

Семья 
 Жена — Эмилия Егоровна Жук.
 Дети — Валентина Михайловна Шаронова, Надежда Михайловна Смурыгина, Владимир Михайлович Жук, Елена Михайловна Крючкова.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (7 мая 1971 года)
 два ордена Ленина (1966, 1971)
 орден Трудового Красного Знамени (1956)
 орден «Знак Почёта» (1948)
 медаль «За трудовую доблесть» (1952)
 медаль «За трудовое отличие» (1945)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Заслуженный строитель РСФСР (1966)

Примечания

Ссылки 
 
 Жук М. Ф. / Энциклопедия города Омска: в 3 т. — 2012. — Т. 3, Омск в лицах. — С. 413.
 ОАО «Омское монтажное управление специализированное № 1» // Промышленность Сибирского федерального округа
 Из истории омского строительства // Омская губерния: портал Правительства Омской области

Похороненные на Старо-Северном кладбище